Montopolesi – abitanti di Montopoli di Sabina
Montopolesi – abitanti di Montopoli in Val d'Arno